Daniel McKenna ist der Name folgender Personen:

* Daniel McKenna (Musiker) (1952–2006), US-amerikanischer Gitarrist 
 Daniel McKenna (Rallyefahrer) (* 1987), irischer Rallyefahrer 
 Daniel McKenna (Fußballspieler) (* 1999), irischer Fußballspieler